Апертура 2004 () — первая половина 62-го профессионального чемпионата Мексики  по футболу (сезона 2004/05) с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Результаты матчей

Лигилья

1/4 финала

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2004/2005 на rsssf.com

2004
Мексика
Спорт в Мексике в 2004 году